BBI steht für:
 Bayerische Braunkohlen-Industrie, ehemaliges deutsches Kohlebergbauunternehmen
 Berlin Brandenburg International, der Planungsname für den Flughafen Berlin Brandenburg (BER)
 Blockbuster Inc. (NYSE:BBI), ehemalige US-amerikanische Franchisekette für den Verleih und Verkauf von DVDs und Blu-Rays
 Bloomberg Billionaires Index, ein Ranking-System der reichsten Menschen der Welt
 Bundesbahnbetriebsinspektor, Amtsbezeichnung für Beamte im mittleren Dienst des Bundeseisenbahnvermögens, ehem. Deutsche Bundesbahn, siehe Amtsinspektor
 Flughafen Bhubaneswar (IATA-Flughafencode), Indien
 Powiat Bielski (Podlachien) (Kfz-Kennzeichen), Polen

bbi steht für:
 Barombi (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Kamerun

Abkürzung